

Biologie 
 En physiologie, de même que dans la langue courante, un gaucher est une personne qui se sert plus facilement de sa main gauche, par opposition à un droitier.

Personnalités

Prénom 
Gaucher est un prénom masculin, porté notamment par :
 Gaucher d'Aureil ou Saint Gaucher (vers 1060-1140), fondateur d'un prieuré à Aureil dans le Limousin ;
 Gaucher  de Broyes-Commercy (vers 1185-1244/48), fils de Simon II de Commercy et de Nicole de Traves, sire de Commercy sous le nom de Gaucher  de Commercy, seigneur de Châteauvillain et de Montrivel, nommé chevalier en 1202 ;
 Gaucher de Châtillon :
 Gaucher III de Châtillon (vers 1162-1219), sénéchal de Bourgogne qui accompagna Philippe-Auguste en Terre sainte et se distingua au siège d'Acre et à la bataille de Bouvines,
 Gaucher V de Châtillon ou Gaucher de Châtillon (vers 1249-1329), seigneur de Châtillon, comte de Porcien, connétable de Champagne en 1284, puis connétable de France (1302-1329) durant les règnes de cinq rois différents. Il est aussi précepteur du futur Louis X de France, puis son principal et presque unique ministre,
 Gaucher de Nevers (-1250, cf. ci-dessous), également appelé Gaucher de Châtillon ;
 Gaucher de Forcalquier (vers 1410-1484), un prélat français du  ;
 Gaucher IV de Mâcon (1153-1219), dit aussi Gaucher de Vienne, seigneur de Salins de 1184 à 1219, de Maîche et de Bourbon ;
 Gaucher de Nevers ou Gaucher de Châtillon (-1250), héritier du comté de Nevers, de Tonnerre, de Tonnerre et d'Auxerre de 1225 à 1250 ;
 Gaucher de Reims (né au ), un architecte français du  qui fut le troisième des quatre architectes de la cathédrale de Reims, à la construction de laquelle il travailla de 1247 à 1255 ou de 1251 à 1259 selon les sources ; 
 Gaucher de Rethel (-1262), comte de Rethel de 1251 à 1262 ; il était le fils de Hugues II, comte de Rethel, et de Félicité de Broyes ;
 Gaucher de Salins :
 Gaucher I de Salins, (vers 1000-après 1044), seigneur de Salins au ,
 Gaucher II de Salins (vers 1030-après 1100), seigneur de Salins au ,
 Gaucher III de Salins, (vers 1088–1175), seigneur de Salins au .

Patronyme 

 André Gaucher (1876-1957), journaliste et pamphlétaire français ;
 Charles-Étienne Gaucher (1740-1805), écrivain et graveur français ;
 Émile-Arthur Gaucher (1858-1909), sculpteur français ;
 Éric C. Gaucher (1970-), géochimiste français ;
 Guillaume Gamelin Gaucher (1810-1885), personnalité politique fédérale et homme d'affaires québécois ;
 Guy Gaucher (1930-2014), évêque et écrivain français ;
 Jean-Marc Gaucher (1953-), chef d'entreprise et homme d'affaires français ;
 Jules Gaucher (1905-1954), officier de la Légion étrangère ;
 Kim Gaucher (1984-), joueuse canadienne de basket-ball.
 Maxime Gaucher (1828-1888), critique littéraire français ;
 Michel Gaucher (1945-), saxophoniste, flutiste, arrangeur et compositeur français ;
 Nicolas Gaucher (1846-1911), jardinier allemand, auteur d'ouvrages sur la pomologie et la dendrologie ;
 Philippe Gaucher (1854-1918), médecin qui a décrit la maladie homonyme ;
 Pierre Gaucher, , chef iroquois et trappeur des montagnes Rocheuses ;
 Roland Gaucher (1919-2007), journaliste et écrivain français.

Fiction 

 Le Gaucher (récit de Leskov) est un récit de l'écrivain russe Nikolaï Leskov paru en 1881 ;
 Le Gaucher est un film américain sorti en 1958 ;
 Gaucher, film soviétique de 1964 ;
 L'Île des gauchers est un roman d'Alexandre Jardin, paru en 1995 ;
 Le Palais du Gaucher () est le  de la saison 3 de la série télévisée d'animation Les Simpson''.

Toponyme 
 La Ferté-Gaucher est une commune française de Seine-et-Marne.

Produit 
 L'Élixir du révérend Père Gaucher, dit encore « Liqueur Frigolet », est une liqueur élaborée initialement à l'abbaye Saint-Michel de Frigolet par les prémontrés ou pères blancs.

Voir aussi